Фёдор Филатов:
 Филатов, Фёдор Григорьевич (1852 — после 1917) — член IV Государственной думы от Екатеринославской губернии, Новомосковский городской голова.
 Филатов, Фёдор Иванович (1922 — после 1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, первый секретарь Агинского окружкома КПСС.